Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Martín Jaite 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (semifinali)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Yannick Noah (Campione)
 Miloslav Mečíř (terzo turno)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 José Luis Clerc (terzo turno)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Libor Pimek (terzo turno)

 Víctor Pecci (secondo turno)
 Francesco Cancellotti (secondo turno)
 Martín Jaite (finale)
 José Higueras (primo turno)
 Hans Schwaier (secondo turno)
 Paul McNamee (primo turno)
 Mark Dickson (terzo turno)
 Lawson Duncan (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1983